Kopp steht für:

 Kopp (Rotthalmünster), Ortsteil von Rotthalmünster in Bayern, Deutschland
 Kopp (Vulkaneifel), Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Kopp (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kopp Verlag, deutscher Buchverlag
 Heinrich Kopp (Unternehmen), deutscher Elektrotechnikhersteller

Siehe auch:
 COP
 Koep
 Koop
 Kop
 Köpp
 Kõpp